Osoby o tym nazwisku:
 Kathrine Bertheau – szwedzka brydżystka
 Peter Bertheau – szwedzki brydżysta